Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 1 – amerykański film akcji science-fiction z 2014 roku
 Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2 – amerykański film akcji science-fiction z 2015 roku